Skorpionen kan avse: 

 Skorpionen (stjärnbild) – den astronomiska stjärnbilden 
 Skorpionen (stjärntecken) – det astrologiska stjärntecknet
 Skorpionen (tecknad serie) – en fransk-belgisk tecknad serie

Se även 
 Skorpion – olika spindeldjur